Avetik Isahakianmuseet är ett personmuseum i distriktet Kentron i Jerevan i Armenien, som är tillägnat den armeniske poeten Avetik Isahakian.

Armeniens regering hade 1945 låtit uppföra ett bostadshus till Avetik Isahakian som en 70-årspresent. Det ritades av Pertchanoush Msrian och är ett tvåvåningshus byggt i svart polerad tuff. Avetik Isahakianmuseet öppnades i huset 1963, fem år efter Isahakians död.

Källor
Avetik Isahakianmuseets webbplats

Externa länkar
Avetik Isahakianmuseets webbplats

Personmuseer i Armenien
Museer i Jerevan
Byggnader i Jerevan
Kentron